El término Don Juan Tenorio puede referirse:

 a Don Juan Tenorio, personaje protagonista del drama del siglo XVII El burlador de Sevilla o El convidado de piedra, de Tirso de Molina;
 a Don Juan Tenorio, un drama romántico publicado en 1844 por José Zorrilla;
 a Don Juan Tenorio, una película mexicana dirigida en 1898 por Salvador Toscano;
 a Don Juan Tenorio, una película española dirigida en 1922 por Ricardo de Baños;
 a Don Juan Tenorio, una película argentina dirigida en 1949 por Luis César Amadori;
 a Don Juan Tenorio, una película española dirigida en 1952 por Alejandro Perla.